XLV steht für:
 den Bahnhof Niagara Falls (Ontario)
 SsangYong XLV, ein Auto von SsangYong
 Honda XLV 750 R, japanisches Motorrad
 römische Zahlzeichen für die Zahl 45

Abkürzung